Коковин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Коковин, Иван Васильевич (1791—1829);
 Коковин, Яков Васильевич (1787—1840) — русский мастер-камнерез.
 Коковин, Евгений Степанович (1913—1977) — детский советский писатель.

См. также 
 Коковино
 Коковинские